Viacha peut désigner :

Toponymes

Viacha : une ville du département de La Paz, chef-lieu de la province d'Ingavi ;
 Viacha : l'une des 7 municipalités de la province d'Ingavi.

Zoologie 
 Viacha : un genre d'arachnides de la famille des Zalmoxidae.

Homonymie de toponyme